Lönnecker ist der Familienname folgender Personen:

 August Lönnecker (1905–1981), deutscher Mechaniker und Automobilsportler
 Harald Lönnecker (1963–2022), deutscher Historiker und Archivar